Pojem Vídeňská konvence je nejednoznačný a může znamenat:
 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích
 Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
 Vídeňská konvence o právech zastoupení států v mezinárodních organizacích
 Vídeňská konvence o ochraně ozónové vrstvy z roku 1985
 Vídeňská konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů z 15. 12. 1972
 Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969
 Vídeňská Úmluva o silničním provozu z 8. listopadu 1968, Evropská ekonomická komise, v Československu přijetí oznámeno v částce 40/1980 Sb.
 Vídeňská Úmluva o silničních značkách a signálech z 8. listopadu 1968, Evropská ekonomická komise, v Československu přijetí oznámeno v částce 40/1980 Sb.

Může znamenat také označení následujících mezinárodních smluv:
 Úmluva OSN proti nedovolenému obchodování s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988 (Vídeňská konvence)
 Pařížská a Vídeňská konvence – mezinárodní smlouva o zárukách a pojištění v případě havárie jaderné elektrárny.
Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – mezinárodní smlouva z roku 1980 o mezinárodní kupní smlouvě a kontraktačních procesu.